Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Andrea Jaeger e Regina Maršíková che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Candy Reynolds 1-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Candy Reynolds (finale)
 Pam Shriver /  Paula Smith (semifinali)

 Andrea Jaeger /  Regina Maršíková (Campionesse)
 Dianne Balestrat /  Betsy Nagelsen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1980